Арминий:
 Арминий (16 до н. э. — 21) — вождь германского племени херусков.
 Арминий, Якоб (1560—1609) — голландский протестантский богослов.
 «Арминий» — опера Георга-Фридриха Генделя.

См. также 
 Арминианство